|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Montreal (officieel Rogers Cup) van 2006 vond plaats van 14 tot en met 20 augustus 2006 in de Canadese stad Montreal. Het was de 105e editie van het vrouwen­toernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Montreal/Toronto 2006. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Het toernooi van 2006 trok 174.706 toeschouwers.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 23 speelsters uit de top 30 deel.

De als eerste geplaatste titelverdedigster Kim Clijsters kreeg een vrijstelling voor de eerste ronde. Tijdens haar openingspartij tegen de wildcard-speelster Stéphanie Dubois moest de Belgische, na een gewonnen eerste set, tijdens de tweede set de strijd opgeven wegens een polsblessure.

Het dertiende reekshoofd, Ana Ivanović uit Servië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als zevende geplaatste Zwitserse Martina Hingis in twee sets. Ivanović wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Montreal/Toronto op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2006.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Titelverdedigsters Anna-Lena Grönefeld en Martina Navrátilová hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. In de finale kwamen zij tegen­over elkaar te staan. Navrátilová was degene die haar titel wist te prolongeren.

Het eerste reekshoofd, Yan Zi en Zheng Jie uit China, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Martina Navrátilová en Nadja Petrova won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Cara Black en Anna-Lena Grönefeld in twee sets. Het was hun eerste (en enige) gezamenlijke titel. De Amerikaanse Navrátilová had daarnaast 176 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Russin Petrova elf.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Mara Santangelo uit Italië. Zij strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

2006
Montreal
Sportevenement in Montreal